U235 kan syfta på:
Uran-235 – en isotop av uran
U235 (musikgrupp) – en musikgrupp